Эффе́кт Ба́рнетта — усиление намагниченности вращающегося ферромагнетика вдоль оси его вращения. Открыт Сэмюэлем Барнеттом в 1909 году. Эффект показывает связь атомных магнитных моментов с механическими моментами. Эффект обратен эффекту Эйнштейна — де Хааза.

Литература 
 S. J. Barnett: Magnetization by Rotation. In: Phys. Rev. 6, 1915, 239—270.
 S. J. Barnett: Gyromagnetic and Electron-Inertia Effects. In Rev. Mod. Phys. 7. 1935, 129—166.

См. также 
 Эффект Эйнштейна — де Хааза
 Магнитное динамо
 Эффект де Хааза — ван Альфена

Ссылки 

 Краткое описание эффекта Барнеттакопия из веб-архива

Магнетизм
Физические эффекты и явления
Магнитомеханические эффекты